Сума има више значења:

 Сума
 Општина Сума (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сума (Сума, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику